Verona kan syfta på:

 Verona (musikgrupp) – en tjeckisk musikgrupp
 4335 Verona - en asteroid

Geografi

Italien 

 Verona (provins) – provins, Veneto, 
 Verona – en kommun, Veneto, Provincia di Verona,

USA 

 Verona, Kentucky, ort, Boone County, 
 Verona, Missouri, ort, Lawrence County, 
 Verona, Mississippi, ort, Lee County, 
 Verona, Ohio, ort, Preble County, 
 Verona, Virginia, ort, Augusta County, 
 Verona, Illinois, ort, Grundy County, 
 Verona, Maine, ort, Hancock County, 
 Verona, New Jersey, Essex County, 
 Verona, New York, Oneida County, 
 Verona, Pennsylvania, ort, Allegheny County, 
 Verona, Wisconsin, Dane County,